Sanlúcar la Mayor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sanlúcar la Mayor (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Sanlúcar la Mayor (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar